Terrestre – abitante del pianeta Terra
Terrestre – album dei Subsonica
Terrestre – romanzo dello scrittore francese Jean-Claude Mourlevat